Суздальцев — фамилия; имеет женскую форму Суздальцева. Известные носители:
 Суздальцев, Александр Иванович (род. 1937) — оператор по добыче нефти и газа.
 Суздальцев, Андрей Иванович (род. 1960) — политолог и педагог.
 Суздальцев, Виктор Иванович (род. 1940) — русский художник.
 Суздальцев, Михаил Аркадьевич (1917—1998) — советский живописец.
 Суздальцев, Юрий Александрович (род. 1945) — советский пловец, бронзовый призёр Олимпийских игр, мастер спорта международного класса.